Maasbach bezeichnet:
 Maasbach (Gemeinde Eggerding), Katastralgemeinde und Ortschaft der Gemeinde Eggerding, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Schloss Maasbach, ehemaliges Schloss im Ortsteil Maasbach der Gemeinde Eggerding

 Maasbach (Weiach), linker Zufluss des im Oberlauf Mülibach genannten Dorfbachs (der seinerseits in den Hochrhein mündet) in Weiach, Bezirk Dielsdorf, Kanton Zürich, Schweiz

Siehe auch:
 Maßbach
 Masbach